Jiànyáng est une ville de la province du Fujian en Chine ;
 Jiǎnyáng est une ville de la province du Sichuan en Chine.